Beaumont je priimek več oseb:
 Antoine-François de Beaumont, francoski pomorski častnik
 Christophe de Beaumont du Repaire, francoski rimskokatoliški nadškof
 François de Beaumont d’Autichamp, francoski rimskokatoliški škof
 Frederick Beaumont, britanski častnik in izumitelj
 Georges-Henri-Auguste Beaumont, francoski general
 Jean-Baptiste Élie de Beaumont, francoski geolog
 Léon de Beaumont, francoski rimskokatoliški škof
 William Beaumont, ameriški kirurg in častnik